Miejscowości w Czarnogórze
 Padež – wieś w gminie Kolašin

 Miejscowości w Słowenii
 Padež – wieś w gminie Laško
 Padež – wieś w gminie Vrhnika
 Padež (gmina Zagorje ob Savi) – wieś w gminie Zagorje ob Savi

 Miejscowości w Serbii
 Padež – wieś w okręgu jablanickim, w mieście Leskovac
 Padež – wieś w okręgu rasińskim, w mieście Kruševac